R1 (Azerbeidzjan)
 R1 (België), een ringweg rond Antwerpen
 R-1 (Montenegro), een weg in Montenegro
 R-1 (Spanje), een radiale snelweg in Spanje
 Euroroute R1, een fietsroute in Nederland
 Hessischer Radfernweg R1, een fietsroute langs het rivier Fulda in Duitsland
 Yamaha YZF-R1, een type motorfiets van Yamaha